Wübbenhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Ilsa Wübbenhorst (1885–1966), deutsche Politikerin (SPD), Abgeordnete des Oldenburgischen Landtages
 Imke Wübbenhorst (* 1988), deutsche Fußballspielerin und -trainerin
 Klaus Wübbenhorst (* 1956), deutscher Manager
 Marc Wübbenhorst (* 1981), deutscher Pädagoge und Ortsheimatpfleger
 Wilhelm Wübbenhorst (1888–1958), deutscher Politiker (SPD), Abgeordneter des Oldenburgischen Landtages